Дупени може да се отнася за:

 Горно Дупени, село в община Ресен, Преспанско, Република Македония;
 Долно Дупени, село в община Ресен, Преспанско, Република Македония;

Вижте също

 Дупяни, село в община Вранещица, Кичевско, Република Македония.